Liberati bezeichnet:
 Stadio Libero Liberati, ein Sportstadion in der italienischen Stadt Terni
 (6417) Liberati, ein Asteroid des Hauptgürtels

Liberati bzw. Libérati ist der Familienname folgender Personen:
 Antimo Liberati (1617–1692), italienischer Musiktheoretiker, Sänger, Organist, Kapellmeister und Komponist
 Armand Liberati (1923–2016), französischer Fußballtorwart
 Carlo Liberati (* 1937), Prälat von Pompei
 Ernest Libérati (1906–1983), französischer Fußballspieler
 Libero Liberati (1926–1962), italienischer Motorradrennfahrer
 Simon Liberati (* 1960), französischer Schriftsteller und Journalist
Pseudonym
 Liberati (1784–1844), deutscher Militär, Theaterschauspieler und Opernsänger (Tenor), siehe August von Zieten

Siehe auch:
 Liberatus